Hermippe (en grec ancien  / Hermippos) peut faire référence à :
 Hermippe le Borgne, poète comique athénien du  ;
 Hermippe de Smyrne, auteur hellénistique du   ;
 Hermippe, avec Hermolaos et Hermocrate, prêtre et martyr sous Maximien (v. 305).